Никола́й Семёнович Си́вков (14 мая 1931 года — 28 декабря 1993 года) — первый архангельский фермер в СССР.

Биография 
Николай Семёнович Сивков родился 14 мая 1931 года в посёлке Усть-Ваеньга, относившемуся в то время к Березниковскому району Северного края.

В 1982 году, еще при Брежневе, Николай Семёнович ушёл из Усть-Ваеньгского леспромхоза и стал выращивать бычков для соседнего совхоза «Моржегорский». Хозяйство Сивкова находилось в Подвинье, в деревне Красная горка, где река Малая Шеньга впадает в Северную Двину (рядом с посёлком Усть-Ваеньга). Здесь фермер, несмотря на преграды  советского партийно-бюрократического аппарата, получил в аренду 194 гектара земли и создал кооператив «Красная горка». Летом его бычки  паслись на двинском острове, который находится напротив хутора Красная Горка. Так как Николай Семёнович имел в народе прозвище «Борода» , то остров местные жители всё чаще называют Бородинский.  Николай Семёнович, отвечая на обвинения недоброжелателей в уклонении от социализма, всегда подчёркивал, что хотел сделать более эффективным советское социалистическое сельское хозяйство.

Николай Семёнович Сивков скончался 28 декабря 1993 года в возрасте 62 лет, после 11 лет фермерства, уже в капиталистической Российской Федерации.

Фильм «Архангельский мужик» 
В 1986 году писатель и киносценарист Анатолий Стреляный и режиссёр Марина Голдовская сняли документальный фильм «Архангельский мужик», который в 1987 году был показан по Центральному телевидению (1986, МТФ в Каннах — Главный приз; 1989, Государственная премия СССР; 1999, Государственная премия России). Название фильма было выбрано авторами, так как «архангельским мужиком» в стихотворении Некрасова «Школьник» (1865) был назван Михайло Ломоносов.

См. также 
 Кооперативы в СССР

Примечания

Литература 
  (о фильме «Архангельский мужик»)

Ссылки 
 Тамара Куклина — В деревне всё есть
 GoldFilms.org о фильме «Архангельский мужик»
 Первый фермер России

Предприниматели СССР